Lores ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Lores (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Julio Lores (1908–??), peruanisch-mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lorez